L'edizione 1996-1997 è stata la trentesima edizione del campionato italiano di Serie A femminile di calcio.

Il Modena ha conquistato lo scudetto per la prima volta nella sua storia. Sono retrocessi in Serie B il Gravina Catania, il Calendasco e il Verona. Il titolo di capocannoniere della Serie A è andato a Carolina Morace, calciatrice del Modena, autrice di 47 gol.

Stagione

Novità 
Al termine stagione 1995-1996 il G.E.A.S., il Perugia e il  di Cagliari sono stati retrocessi in Serie B. Al loro posto sono stati promossi il Calendasco e il Modena, vincitori dei due gironi della Serie B 1995-1996, più lo Sporting Segrate 92, vincitore dello spareggio promozione.

Formato 
Le 16 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate.
Le ultime tre classificate retrocedono in Serie B.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia
      Retrocesse in Serie B 1997-1998

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Calendario

Verdetti finali 
  Modena Campione d'Italia 1996-1997.
 Gravina Catania, Calendasco e Verona retrocedono in Serie B.

Bibliografia 
Luca Barboni e Gabriele Cecchi, Annuario del CALCIO FEMMINILE 1999-2000, Mariposa Editrice - Fornacette (PI) - novembre 1999, che ha pubblicato tutte le classifiche della Serie A dal 1968 e della Serie B dal 1983 in poi.

1996